Кокжиде () — топоним в Казахстане:

 Кокжиде — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Кокжиде — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Кокжиде — село в подчинении горадминистрации Арыса Туркестанской области.
 Кокжиде — песчаный массив в Мугалжарском районе Актюбинской области.